Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1999 fand vom 7. bis 12. September in Österreich statt. Die Spiele wurden in Wien und Wiener Neustadt ausgetragen. Italien gewann zum insgesamt vierten Mal den Titel.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die acht Mannschaften in zwei Vierergruppen eingeteilt wurden. Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichten das Halbfinale. Die Tabellendritten und -vierten spielten um die Plätze fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Endstand

Qualifikation 
Österreich war als Gastgeber gesetzt. 18 weitere Mannschaften spielten in drei Sechsergruppen um sieben weitere Plätze. Dabei traten die Teams gegen jeden Gegner zuhause und auswärts an. Die Gruppensieger und Gruppenzweiter sowie der beste Dritte erreichten die Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1999
Europameisterschaft der Manner
Europameisterschaft der Manner, 1999
Sportveranstaltung in Wien
Sportveranstaltung in Niederösterreich